Osoby:
 Pascal Corminboeuf – szwajcarski polityk
 Yves Corminboeuf – szwajcarski kolarz górski

Szwajcaria:
 Corminboeuf – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine

Zobacz też:
 Corminbœuf